Габинский:
 Габинский, Виктор Исаакович — советский экономист.
 Габинский, Григорий Аронович  (1929—1994)  — советский и российский философ и религиовед, специалист по философии религии, эстетики и музыковедения.
 Габинский, Марк Александрович (1932—2020) — советский и молдавский лингвист, специалист в области балканского, романского и общего языкознания, лексикограф.
 Габинский, Яков Ошерович — украинский советский учёный в области горного дела и коксового производства, доктор технических наук.
 Габинский, Ян Львович (род. 1952) — российский учёный-кардиолог и общественный деятель, доктор медицинских наук.